Tysklands innebandylandslag kan betyda:

Tysklands damlandslag i innebandy
Tysklands herrlandslag i innebandy